Гриффен:

 Гриффен — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Вьеле-Гриффен, Франсис (1864—1937) — французский поэт-символист.